Перше Травня — село в Україні, у Солонянському районі Дніпропетровської області. Орган місцевого самоврядування — Башмачанська сільська рада. Населення становить 165 осіб.

Географія 
Село Перше Травня розташоване за 6 км від правого берега річки Дніпро, на відстані 1,5 км від сіл Любов і Долинівка (Запорізький район). Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Прогноз погоди в селі Перше Травня 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Дніпровського району